

Топоним 
 Герсдорф () — коммуна в Германии: земля Саксония, административный округ Хемниц, район Хемниц.
 Гёрсдорф () — коммуна во Франции: регион Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия, департамент Нижний Рейн, округ Висамбур, кантон Рейшсоффен.
 Герсдорф-ан-дер-Файстриц — коммуна в Австрии: федеральная земля Штирия, округ Вайц.

Фамилия 
 Герсдорф, Карл Фридрих Вильгельм фон, (1765—1829) — саксонский генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн.
 Герсдорф, Рудольф-Кристоф фон (1905—1980) — активный участник немецкого движения Сопротивления.
 Герсдорф, Юлиус (1849—1907) — немецкий поэт.